— японский футболист, нападающий и капитан клуба «Роассо Кумамото».

Биография 
В команде «Университета Комадзава» Сэйитиро был очень заметным игроком, наряду с Масаки Фукаи из «Джеф Юнайтед», вследствие чего был отправлен на летнюю Универсиаду 2001 в Пекин в составе сборной Японии. В ходе победного турнира нападающий забил 3 мяча. Благодаря такому успеху Маки подписал контракт с профессиональным клубом «Джеф Юнайтед». Первые два года в новой команде нападающий выходил лишь на замену, но в 2005 году стал основным игроком команды, с которой стал чемпионом Японии в 2005 и 2006 годах. Сэйитиро так же попал в состав сборной Японии на Кубок мира по футболу в Германии, где сыграл неполный матч против команды Бразилии. «Джеф Юнайтед» опустился во вторую лигу спустя лишь три года после того, как стал чемпионом. Новый турнир уже не удовлетворял амбиций Маки, и он перебрался в пермский «Амкар» летом 2010 года, подписав контракт на 2 сезона. Футболист выбрал номер 9, принадлежавший ранее легенде клуба Константину Парамонову, чем вызвал недовольство части болельщиков клуба.

В 2010 году Сэйитиро сыграл в 9 матчах, в которых лишь 5 раз выходил в основном составе. Голов нападающему забить не удалось и на сборах команды, после чего было принято решение разорвать с ним контракт. В марте того же года появилась информация, что японец пополнил ряды «Луча-Энергии», но в команде он так и не появился.

31 марта 2011 года Маки подписал контракт с «Шэньчжэнь Руби», а уже 17 августа перешёл в «Токио Верди». 20 ноября того же года забил гол в ворота своего бывшего клуба — «Джеф Юнайтед».

Стиль игры 
Сэйитиро наиболее известен своим энтузиазмом, а также самоотверженностью: однажды Маки сделал дубль в матче, в котором ему разбили бровь. По словам самого форварда его сильная сторона — игра головой.

Личная жизнь 
Сэйитиро женился на японской актрисе Томоко Китагаве в июне 2007 года. Его младший брат Юки также играет в футбол (он выступает за «Нагоя Грампус)», а сестра форварда Карина играет в гандбол за клуб Omron в Японской высшей лиге.

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Роассо Кумамото»